Ngoma, ein Wort in Bantusprachen, steht für:
 Ngoma (Trommel), eine Trommel im zentralen Afrika und in Ostafrika. Darüber hinaus der allgemeine bantusprachige Begriff für Musik, Tanz und magische Zeremonien, sowie in dieser Verbindung ein Teil der traditionellen Religionsausübung
 Ngoma (afrokubanische Trommel), eine Trommel in der kubanischen Musik
 Ngoma (Label, Kongo), ehemaliges Label für afrikanische Musik in der Demokratischen Republik Kongo
 Ngoma (Label, Mosambik), ehemaliges Label für afrikanische Musik in Mosambik

Ngoma ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Ngoma (Namibia), ein Ort in Namibia
 Ngoma (Sambia), ein Ort in Sambia
 Ngoma (Ruanda), ein Distrikt in Ruanda

Ngoma oder N’Goma ist der Familienname folgender Personen:
 Isaac Ngoma (* 2002), zentralafrikanischer Fußballspieler
 Oliver N’Goma (1959–2010), Gabuner Musiker
 Toussaint Ngoma Foumanet (* 1975), kongolesischer Ordensgeistlicher, römisch-katholischer Bischof von Dolisie

Siehe auch:
 Ngoma Awards